Bluebird (álbum), de Emmylou Harris
 Blue Bird (canção de Ayumi Hamasaki)

 Bluebird (filme), produção neerlandesa

Ou ainda
 "Bluebird", canção da banda Wings, presente no álbum Band on the Run
 Datsun Bluebird, modelo de automóvel

Desambiguações de música